Шанталь Янцен (;  ) — нідерландська акторка, співачка та телеведуча. Брала участь у «Проповіднику», «Вечірці повного місяця» та « Двійка Бігалоу: Європейський жиголо» та представляла Idols. Вона також зіграла Белль у нідерландській музичній версії «Красуня і чудовисько» та Джейн у нідерландській музичній версії «Тарзана».

Життя та кар'єра 
Народилася в Тегелені. Навчалася в Амстердамській школі воор де Кунстен. Навчалась класичному, сучасному, джазовому та тап-дансу, акторській майстерності, співу та музичному репертуару. Грала в декількох мюзиклах, включаючи «Божевільний для тебе», « Лихоманка в суботу ввечері», «42-а вулиця», «Красуня і Чудовисько», «Тарзан».

Вона зіграла кілька запрошених ролей у таких телевізійних шоу, як Baantjer, Intensive Care, De Band, Meiden van De Wit та Kinderen Geen Bezwaar. Вона також вела Staatsloterij Live та голландську версію Idols. Янцен зіграла кілька ролей у фільмах: «Де Доміні», «Феест'є», «Двійка Бігалоу: Європейський жиголо», «Волле Маан», «Аллес — Лієфде», «Кікс». У грудні 2002 року вийшов її сингл «Achter De Sterren», головна пісня з фільму «Наукова фантастика».

Янцен виграла музичну премію Джона Краайкампа у 2002 році за майбутні таланти за головну роль у Суботній лихоманці. У 2005 році вона також виграла музичну премію як Найкраща актриса в ролі другого плану для мюзиклу Божевільна для тебе. Вона була номінована на найкращу жіночу роль у 2006 році як Белль в Красуня і чудовисько, а в 2007 році вона була номінована на той самий приз за роль Джейн у мюзиклі Тарзан. Через вагітність їй довелося тимчасово залишити участь у мюзиклі «Тарзан» з вересня 2008 року по квітень 2009 року. Її замінила Бенте ван ден Бранд. Після Тарзана вона зіграла роль у Disney Musical Sing-Along. У 2010 році Янцен можна побачити в мюзиклі «Petticoat». Це оригінальний голландський мюзикл, написаний спеціально для неї. Після ролі в «Petticoat» вона зіграла роль Глінди в голландському виконанні бродвейського мюзиклу «Зла».

У 2011 році Янцен розірвала контракт з голландським телеканалом AVRO та підписала контракт з RTL. За її словами, проведення премій, які вона вела в AVRO вже четвертий рік поспіль, зробить її виступ дешевим. Її захопила ідея пережити інші речі. У 2012 році Янцен зіграла ролі в серіалах Розлучення та Goede tijden, slechte tijden. Пізніше, у 2019 році Янцен повернулася в іншій невеликій ролі в Goede tijden, slechte tijden.

З часу переходу на RTL Nederland вона представляла різні телевізійні програми, включаючи De Jongens tegen de Meisjes, Everybody Dance Now , It Takes 2, Time To Dance та The Voice of Holland . Вона також представляє голландські версії Dance Dance Dance, All Together Now та Танці з зірками. Протягом багатьох років Янцен також була помічена членом журі в телевізійних шоу Your Face Sounds Familliar, Holland's Got Talent і The Talent Project.

У роки з 2015 по 2016 рік Янцен також можна було бачити як ведучу в Німеччині в The Voice Kids та як члена журі в Superkids.

У 2019 році Янцен була однією із учасників Wall of the World в американському телешоу The World's Best. 4 грудня 2019 року вона була оголошена однією з трьох ведучих Євробачення-2020 у Роттердамі разом з Едсилією Ромблі та Яном Смітом; сам конкурс було скасовано в березні 2020 р. в результаті пандемії COVID-19 і замінений на Євробачення: Європо, запали світло (яке було представлено спільно Шанталь Янцен, Едсилією Ромблі і Яном Смітом), яке відбулося 16 травня 2020 року. У листопаді 2020 року Янцен було оголошено ведучою ігрового шоу Beat the Champions (голландська версія британського ігрового шоу Beat the Chasers).

Фільмографія

Фільм

Телебачення 
Як актриса

Як ведуча / член журі

Мюзикли

Особисте життя 
Янцен має стосунки з Марко Герацом. Вона народила їх першого сина Джеймса 23 січня 2009 року. 15 грудня 2014 року вони одружилися в Лондоні. Герац має трьох дітей від попередніх стосунків. 30 березня 2018 року у пари народився другий син Боббі.

Примітки

Посилання 
 

Нідерландські співачки
Нідерландські телеакторки
Нідерландські театральні акторки
Нідерландські кіноакторки
Народились 1979